Рикардо Аларкон:
 Аларкон, Рикардо Антонио (1914—1988) — аргентинский футболист, нападающий.
 Аларкон, Рикардо Энтони — американский политик.